Лаки и Фло (Lucky, Flo) — две чёрные собаки породы лабрадор-ретривер, известные тем, что выдрессированы обнаруживать оптические диски по запаху.

Подготовка 
Дрессировка животных спонсировалась Американской ассоциацией кинокомпаний (MPAA) и компанией Federation Against Copyright Theft (FACT) в рамках инициативы по борьбе с нарушением авторских прав с использованием DVD-дисков. Целью дрессировки было обеспечение поиска складов дисков с контрафактными записями. Собаки, имеющие большую чувствительность к запахам, способны предупредить полицию о больших тайниках пиратских фильмов.

MPAA затратила 17000 долларов на дрессировку этих собак в течение девяти месяцев. Собаки научились вынюхивать запах поликарбонатов и других химических веществ, используемых при изготовлении оптических дисков.

Служба 
Собаки находятся под опекой MPAA. Способности дрессировщиков по дрессировке собак на обнаружение оптических дисков по запаху впервые были продемонстрированы в мае 2006 года в компании FedEx. Еще одна демонстрация прошла в офисе MPAA 26 сентября 2006 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В марте 2007 года обе собаки были отправлены в Малайзию, чтобы помочь в поиске контрафактных DVD-дисков. После успешного рейда в Джохор-бару представитель MPAA сообщил, что производители контрафакта объявили награду за убийство Лаки и Фло. В течение шести месяцев собаки помогли обнаружить контрафактные диски и оборудование для их производства на сумму около 6 млн долларов, что привело к 26 арестам.

В марте 2008 года MPAA, вместе с детским журналом , выпустила учебную программу для учащихся 5-7 классов с изображениями собак Лаки и Фло. Программа охватила около 60000 классов в 20000 школ в 10 штатах США и была предназначена для «обучения детей необходимости соблюдения авторских прав в непринуждённой, весёлой и увлекательной форме». Глава MPAA Дэн Гликман выразил удовлетворение программой и ее оформлением. Он сказал, что собаки Лаки и Фло «являются одними из главных сотрудников, работающих в MPAA».

В настоящее время собаки Лаки и Фло работают в британском аэропорту Станстед, где обнюхивают пакеты, которые поставляются адресатам по всему миру. Дрессировщики Великобритании заявили, что они надеются обучить этому навыку больше собак. Конечная цель состоит в том, чтобы иметь много собак для обнаружения контрафактных DVD-дисков в аэропортах и ​​транспортных центрах по всему миру.

Примечания 

Знаменитые собаки
Авторское право
Таможенное дело